Roland Melanson, surnommé Rollie, (né le  à Moncton au Nouveau-Brunswick au Canada) est un gardien de but de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey puis reconverti en entraîneur des gardiens de but.

Biographie

Carrière de joueur 

Après avoir évolué pendant trois saisons dans l'Association de hockey de l'Ontario (aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario), Roland Melanson fait ses débuts dans la LNH en 1980-1981 avec les Islanders de New York. Partageant le travail devant le filet avec Billy Smith, Melanson connaît de bonnes saisons, dont la saison 1982-1983 où il remporte, conjointement avec Billy Smith, le trophée William-M.-Jennings remis aux gardiens de but ayant accordé le moins de buts dans une saison. En plus de cet honneur, il remporte la Coupe Stanley au cours de trois saisons consécutives (1981, 1982 et 1983).

Après ses succès avec les Islanders de New York, Melanson joue un peu partout dans la LNH ainsi que dans les ligues mineures. Il porte les couleurs des North Stars du Minnesota, des Kings de Los Angeles et des Devils du New Jersey. Il termine sa carrière dans la LNH avec les Canadiens de Montréal en 1991-1992. Il passe deux saisons dans les ligues mineures avant d'accrocher définitivement ses jambières.

Carrière d'entraîneur 
En 1997, Melanson se voit offrir le poste d'entraîneur des gardiens de but chez les Canadiens de Montréal. Il se joint alors à l'entraîneur-chef Alain Vigneault qui commence son contrat avec l'équipe montréalaise. Le , il est congédié par le directeur général Bob Gainey. En juin 2010, il rejoint Vigneault chez les Canucks de Vancouver pour lesquels il agit en tant qu'entraîneur des gardiens de but.

Parenté 
Il a deux fils qui jouent au hockey : Mathieu, qui joue centre et Benoît, qui est gardien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1976-1977 || Flyers de Moncton ||  || 70 ||  ||  ||  ||  || 147 || 2,09 ||  || 14 ||  || 6 || 4 || 1 || 360 || 14 || 2,33 ||  || 0 || 
|-
| 1977-1978 || Spitfires de Windsor || LHJMO || 44 ||  ||  ||  ||  || 195 || 4,51 ||  || 1 || 12 || 5 || 1 || 2 || 258 || 13 || 3,02 ||  || 0 || 
|-
| 1978-1979 || Spitfires de Windsor || LHJMO || 62 ||  ||  ||  ||  || 254 || 4,4 ||  || 1 || 16 || 7 ||  ||  || 392 || 31 || 4,74 ||  || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Spitfires de Windsor || LHJMO || 22 || 11 || 8 || 0 ||  || 90 || 4,91 ||  || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Generals d'Oshawa || LHJMO || 38 || 26 || 12 || 0 ||  || 136 || 3,64 ||  || 3 || 14 || 7 || 3 || 4 || 420 || 32 || 4,57 ||  || 0 || 
|-
| 1980-1981 || Islanders de New York || LNH || 11 || 8 || 1 || 1 || 620 || 32 || 3,1 ||  || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 92 || 6 || 3,9 || 88,5 || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Checkers d'Indianapolis || LCH || 52 || 31 || 16 || 3 ||  || 131 || 2,57 ||  || 2 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Islanders de New York || LNH || 36 || 22 || 7 || 6 ||  || 114 || 3,23 ||  || 0 || 14 || 3 || 0 || 1 || 63 || 5 || 4,77 || 82,8 || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Islanders de New York || LNH || 44 || 24 || 12 || 5 ||  || 109 || 2,66 || 91 || 1 || 22 || 5 || 2 || 2 || 235 || 10 || 2,55 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Islanders de New York || LNH || 37 || 20 || 11 || 2 ||  || 110 || 3,27 || 90,3 || 0 || 10 || 6 || 0 || 1 || 84 || 5 || 3,56 || 84,4 || 0 || 2
|-
| 1984-1985 || Islanders de New York || LNH || 8 || 3 || 3 || 0 || 425 || 35 || 4,94 || 86,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || North Stars du Minnesota || LNH || 20 || 5 || 10 || 3 ||  || 78 || 4,1 || 86,7 || 0 || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || North Stars du Minnesota || LNH || 6 || 2 || 1 || 2 || 325 || 24 || 4,43 || 86,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Nighthawks de New Haven || LAH || 3 || 1 || 2 || 0 || 179 || 13 || 4,36 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Kings de Los Angeles || LNH || 22 || 4 || 16 || 1 ||  || 87 || 4,19 || 86,7 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Kings de Los Angeles || LNH || 46 || 18 || 21 || 6 ||  || 168 || 3,69 || 88,2 || 1 || 22 || 5 || 1 || 4 || 258 || 24 || 5,58 || 84,3 || 0 || 4
|-
| 1987-1988 || Kings de Los Angeles || LNH || 47 || 17 || 20 || 7 ||  || 195 || 4,37 || 0,86 || 2 || 16 || 1 || 0 || 1 || 60 || 9 || 9 || 82 || 0 || 0
|-
| 1988-1989 || Kings de Los Angeles || LNH || 4 || 1 || 1 || 0 || 178 || 19 || 6,42 || 82,6 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Nighthawks de New Haven || LAH || 29 || 11 || 15 || 3 ||  || 106 || 3,67 ||  || 1 || 22 || 17 || 9 || 8 ||  || 74 || 4,36 ||  || 1 || 8
|-
| 1989-1990 || Devils d'Utica || LAH || 48 || 24 || 19 || 3 ||  || 167 || 3,66 ||  || 1 || 18 || 5 || 1 || 4 || 298 || 20 || 4,03 ||  || 0 || 2
|-
| 1990-1991 || Devils du New Jersey || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 || 71,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Devils d'Utica || LAH || 54 || 23 || 28 || 1 ||  || 208 || 4,08 ||  || 0 || 37 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 5 || 3 || 0 || 492 || 22 || 2,68 || 88,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Smoke de Brantford || COLHL || 14 || 10 || 4 || 0 || 811 || 54 || 4 ||  || 1 || 8 || 15 || 11 || 3 || 844 || 50 || 3,55 ||  || 0 || 2
|-
| 1993-1994 || Flames de Saint-Jean || LAH || 7 || 1 || 2 || 0 || 270 || 20 || 4,44 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 291 || 129 || 106 || 33 ||  || 995 || 3,63 ||  || 6 || 109 || 23 || 4 || 9 || 792 || 59 || 4,47 || 86,2 || 0 || 6

Références 

Naissance en juin 1960
Naissance à Moncton
Choix de repêchage des Islanders de New York
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Checkers d'Indianapolis
Joueur du Smoke de Brantford
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Generals d'Oshawa
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Joueur acadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Personnalité sportive acadienne
Membre du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick